Илиман Шейх Барой Ндиай (; ) — сенегальский футболист, полузащитник клуба «Шеффилд Юнайтед» и сборной Сенегала.

Клубная карьера 
Ндиай — воспитанник клубов «Руан Сапинс», «Руан», «Марсель», «Дакар Сакре» и английского «Борем Вуд». Летом 2019 года Илиман подписал контракт с «Шеффилд Юнайтед». В 2020 году Ндиай на правах аренды выступал за «Хайд Юнайтед». По окончании аренды Илиман вернулся в «Шеффилд Юнайтед». 14 марта 2021 года в матче против «Лестер Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге. По итогам сезона клуб вылетел из элиты, но игрок остался в команде. В матче против «Петерборо Юнайтед» он дебютировал в Чемпионшипе. В этом же поединке Илиман сделал «дубль», забив свои первые голы за «Шеффилд Юнайтед».

Международная карьера 
4 июня 2022 года в отборочном матче Кубка Африки 2023 против сборной Бенина Ндиай дебютировал за сборную Сенегала.

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Хайд Юнайтед»